Ви́ртанен (, ; от слова virta — «течение,река») — финская фамилия. Известные носители:

 Виртанен, Арттури Илмари (1895—1973) — финский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Виртанен, Атос (1906—1979) — финский журналист.
 Виртанен, Валттер (род. 1987) — финский фигурист.
 Виртанен, Вилле (род. 1975) — финский продюсер и диджей; больше известен под псевдонимом Darude.
 Виртанен, Джейк (род. 1996) — канадский хоккеист финского происхождения.
 Виртанен, Калле (род. 1975) — финский рок-музыкант и поэт, лидер группы Viikate; больше известен под псевдонимом Каарле Виикате.
 Виртанен, Карл Альвар (1910—1990) — американский астроном; в 1948 году открыл комету 46P/Виртанена.
 Виртанен, Лаури (1904—1982) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Виртанен, Петтери (род. 1986) — финский хоккеист.
 Виртанен, Рейма (род. 1947) — финский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года.
 Виртанен, Томми (род. 1983) — финский футболист, полузащитник.
 Виртанен, Эйно (1908—1980) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.
 Виртанен, Эмиль Иванович (1900—1937) — советский поэт, переводчик, публицист.
 Виртанен, Юха Илари — финский дипломат, посол Финляндии на Украине.
 Виртанен, Ялмари Эрикович (1889—1939) — карельский советский поэт, редактор.
 Виртанен, Яни (род. 1988) — финский футболист.
 Виртанен, Янне (род. 1969) — бывший финский стронгмен, сильнейший человек мира 2000 года. 

Топонимы:
 Виртанен — кратер на обратной стороне Луны.